Алекса́ндр Георгиевич Андре́ев:
 Андреев, Александр Георгиевич (1882—после 1938) — правый эсер, член боевого отряда при ЦК ПСР.
 Андреев, Александр Георгиевич (1919—1998) — партизан Великой Отечественной войны.